АПА може да се отнася до (да е съкращение на):

 Американска психиатрична асоциация
 Американска психологична асоциация

Погрешно изписване на:
 Американска психоаналитична асоциация (изписвано съкратено като АПсА)